Kammgarnspinnerei steht für:
 ein Unternehmen zur Herstellung von Kammgarn
 den Ortsteil Kammgarnspinnerei (Bietigheim-Bissingen)